Pond steht für:

 eine Maßeinheit der Kraft, siehe Kilopond
 James Pond, Hauptdarsteller der gleichnamigen Jump-’n’-Run-Reihe von Vectordean und Millennium Interactive, welche von Electronic Arts 1990 veröffentlicht wurde
 Matt Pond PA, eine US-amerikanische Indie-Band ursprünglich aus Philadelphia, Pennsylvania, heute aus New York
 Pond (australische Band), eine australische Neopsychedelic-Band 
 Pond (deutsche Band), eine deutsche Band, die sich auf elektronische Instrumentalmusik spezialisiert hat
 Pond (US-amerikanische Band), eine US-amerikanische Grunge- bzw. Alternativband der 1990er Jahre
 Pond Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Pond Ridge, Gebirgskamm im Ellsworthland, Antarktika
 Pond Security Service, ein hessischer Sicherheitsdienst
 Mount Pond, Berg auf Deception Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis

Pond ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Pond (1768–1814), US-amerikanischer Politiker

 Elizabeth Pond (* 1937), US-amerikanische Politikwissenschaftlerin, Journalistin und Publizistin
 Francis Bates Pond (1825–1883), US-amerikanischer Jurist, Offizier und Politiker
 John Pond (1767–1836), englischer Astronom
 John Pond (Filmtechniker) (1903–1975), US-amerikanischer Filmtechniker, Erfinder und Filmschaffender
 Lennie Pond (1940–2016), US-amerikanischer Rennfahrer
 Peter Pond (1740–1807), Pelzhändler, Forscher und Entdecker
 Tony Pond (1945–2002), englischer Rallyefahrer

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Pond (Kalifornien)
 Pond (Missouri)
 Pond (Tennessee)
 Pond Eddy (New York)
 Pond Eddy (Pennsylvania)
 Pond Gap (West Virginia)
 Pond Grove (Tennessee)
 Pond Hill (Pennsylvania)
 Pond Hill (Tennessee)
 Pond Meadow (Connecticut)
 Pond Run (Ohio)
 Pond Settlement (New York)
 Pond Spring (Georgia)
 Pond Village (Massachusetts)

Siehe auch:

 Allen Pond Outlet, ein Fluss im US-Bundesstaat New York
 Big Pond
 Bond
 Pond Fork
 Pont